Gretna puede referirse a:

Lugares
En Escocia:
Gretna (Escocia) en Dumfries y Galloway
Gretna Green

En Canadá:
Gretna 

En Estados Unidos:
Gretna (Florida)
Gretna (Kansas)
Gretna (Luisiana)
Gretna (Nebraska)
Mount Gretna (Pensilvania)
Mount Gretna Heights (Pensilvania)
Gretna (Virginia)

En Australia:
Gretna (Tasmania)

Otros usos
Gretna F.C., un club de fútbol escocés desaparecido;
Gretna, un género de mariposas en la familia Hesperiinae.